RES steht für:
 Radio Echo Sounding, siehe Bodenradar, eine Methode zur Bodenuntersuchung in der Geophysik und beim Militär
 Retikuloendotheliales System, siehe Retikulohistiozytäres System, in der Zellbiologie die Gesamtheit aller Zellen des retikulären Bindegewebes
 Rheinenergiestadion, ein Fußballstadion in Köln
 Répertoire d’Épigraphie sémitique, eine Sammlung semitischer Inschriften
 Renewable Energy System, siehe Erneuerbare Energien, die Gesamtheit aller Techniken, die Energie (Strom, Wärme) unter Verwendung der Nutzung nicht-fossiler Brennstoffe liefert
 Flughafen Resistencia (IATA-Flughafencode), argentinischer Flughafen

Res steht für:
 Res, lateinisch für Sache, Gegenstand, Grundgegebenheit
 Residuum (Funktionentheorie), ein Begriff der Funktionentheorie (Mathematik)
 Res (Sängerin), eine US-amerikanische Sängerin und Songwriterin
 schweizerische Kurzform von Andreas

res steht für:
 Resche (ISO-639-3-Code), eine der Kainji-Sprachen

Siehe auch:
 Ress
 Rehs

RES